Les Merveilles peut désigner :
 Les Merveilles, roman de Claire Castillon, publié en 2012 ;
 Les Merveilles (Le meraviglie), film italien de Alice Rohrwacher, sorti en 2014.

Autres 
 Les Merveilles de Rigomer est un roman anonyme du  qui fait partie des légendes arthuriennes ;
 Les Merveilles des choses créées et les curiosités des choses existantes (عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات,) est une œuvre cosmologique de Al-Qazwini au .

Voir aussi